A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) é uma instituição pública brasileira de fomento à pesquisa científica do governo do Distrito Federal, criada pela lei 347 de 4 de novembro de 1992 e implementada, de fato, em 4 de novembro de 1993.

Instituições governamentais distritais do Distrito Federal (Brasil)
Fundações de apoio à pesquisa do Brasil
Fundações do Distrito Federal (Brasil)